

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Bogaczów – osada w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Męcinka
 Bogaczów – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Nowogród Bobrzański
 Bogaczów – kolonia w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Trzebiel